RQA steht für:
 RQA (Rufzeichen), Rufzeichen der ersten russischen Sendeanlage
 Recurrence Quantification Analysis, nichtlineare Datenanalyse zur Untersuchung dynamischer Systeme
 Ruoqiang Loulan Airport (IATA-Code), Flughafen im Kreis Qakilik, Mongolischer Autonomer Bezirk Bayingolin, Uigurisches Autonomes Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China

Abkürzung